Az ausztrál nagydíj volt a 2010-es Superbike világbajnokság első versenye. A futamot Phillip Islanden rendezték február 26. és 28. között.

Végeredmény

Superbike, első verseny

Superbike, második verseny

Supersport

2010 a Superbike-ban
Motorversenyzés Ausztráliában
Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak